El término Morganville puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Morganville, en el estado de Kansas.
Morganville, en el estado de Nueva Jersey.